Това е списък на министър-председателите на Канада.

Списък на министър-председателите на Канада

Източници